Wildest Dreams – singolo degli Asia del 1982, dall'album Asia
 Wildest Dreams – album dei Saga del 1987
 Wildest Dreams – album di Tina Turner del 1996
 Wildest Dreams – singolo degli Iron Maiden del 2003, dall'album Dance of Death
 Wildest Dreams – singolo di Brandy del 2012 dall'album Two Eleven
 Wildest Dreams – singolo di Taylor Swift del 2015, dall'album 1989